Inteligência computacional
 Instituto Camões
 Instituto de Computação da Unicamp
 Itinerário Complementar — uma classificação atribuída às estradas em Portugal
 Index Catalogue — um catálogo astronômico
 Interact Club
 Iniciação científica
 Intercidades (CP) —uma família de comboios de longo curso em Portugal
Insuficiência cardíaca

Desambiguações de siglas